Константин Михайлович Философенко (род. 15 марта 1966 года, Пермь, СССР) — заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по дзюдо.

Биография 
Константин Михайлович родился и живёт в городе Перми. Константин Михайлович Философенко вспоминает:

Первые результаты: медали на Первенстве города, области, потом стал призёром чемпионата СССР и международных турниров.

После окончания 8 класса учился в профессиональном училище на столяра-плотника. По окончании училища Константина ждала служба в армии и поступление в Пермский государственный институт. 23 февраля 1989 года попал в автомобильную аварию, после которой ему пришлось завершить карьеру. В 1990 годах он получил предложение занять пост тренера. Константин Михайлович воспитал больше десяти мастеров спорта, более двадцати кандидатов в мастера спорта, заслуженного мастера спорта, «серебряного» призёра Олимпиады-2000 в Сиднее, неоднократную победительницу и призёра чемпионата Европы Любовь Брулетову, одиннадцатикратную чемпионку мира по самбо, чемпионку и призёра чемпионата Европы Ирину Родину. Одним из воспитанников Философенко также является Абдула Абдулжалилов.

В 2000 годах он работал с мужской командой, которая триумфально выступила на Олимпиаде в Лондоне. После завершения Олимпиады-2012 перешёл на работу в женскую команду.

Не так давно работа Константина Философенко была отмечена в его родном городе. Пермское землячество учредило общественную награду за выдающиеся достижения земляков — «Строгановскую премию». Выдающимися считаются конкретные успехи претендентов, получившие высокую оценку государственных органов, общественности и СМИ. Свыше ста кандидатов претендовали на премии в шести номинациях. Философенко был признан лучшим в номинации «За выдающиеся достижения в спорте».

Старший тренер мужской сборной России (весовые категории свыше 100 кг и абсолютная).

Награды и звания 
 Заслуженный тренер России
 Двукратный призёр чемпионата СССР
 Призёр международных турниров
 Лауреат Строгановской премии (2013)

Примечания

Ссылки 
 ФИЛОСОФЕНКО Константин Михайлович (15.03.66)
 Философенко Константин Михайлович

Тренеры сборной России по дзюдо